El Torneig de Roland Garros 2005 (o Obert de França 2005) es va celebrar a París, des del 23 de maig al 5 de juny de 2005.

Quadre masculí

Quadre femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Semifinals)
  Andy Roddick (2a ronda)
  Marat Safin (4a ronda)
  Rafael Nadal (Campió)
  Gastón Gaudio (4a ronda)
  Andre Agassi (1a ronda)
  Tim Henman (2a ronda)
  Guillermo Coria (4a ronda)
  Guillermo Cañas (Quarts de final)
  David Nalbandian (4a ronda)
  Joachim Johansson (retirat abans d'iniciar-se per lesió)
  Nikolai Davidenko (Semifinals)
  Ivan Ljubičić (1a ronda)
  Carles Moyà (4a ronda)
  Tommy Robredo (Quarts de final)
  Radek Stepanek (3a ronda)
  Dominik Hrbaty (1a ronda)
  Mario Ancic (3a ronda)
  Thomas Johansson (2a ronda)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Tommy Haas (3a ronda)
  Nicolás Massú (1a ronda)
  Sebastien Grosjean (4a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Fernando González (3a ronda)
  Jiri Novak (2a ronda)
  Filippo Volandri (3a ronda, retirat per lesió)
  Nicolas Kiefer (4a ronda, retirat per lesió)
  Mikhaïl Iujni (2a ronda)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  Juan Ignacio Chela (2a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (3a ronda)
  Robin Soderling (2a ronda)

Individual femení 
<li>  Lindsay Davenport (Quarts de final)
<li>  Maria Xaràpova (Quarts de final)
<li>  Amelie Mauresmo (3a ronda)
<li>  Ielena Deméntieva (4a ronda)
<li>  Anastasia Myskina (1a ronda)
<li>  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
<li>  Nàdia Petrova (Semifinals)
<li>  Patty Schnyder (4a ronda)
<li>  Vera Zvonariova (3a ronda)
<li>  Justine Henin-Hardenne (Campiona)
<li>  Venus Williams (3a ronda)
<li>  Elena Bovina (4a ronda)
<li>  Nathalie Dechy (3a ronda)
<li>  Kim Clijsters (4a ronda)
<li>  Jelena Jankovic (1a ronda)
<li>  Elena Likhovtseva (Semifinals)
<li>  Tatiana Golovin (3a ronda)
<li>  Silvia Farina Elia (3a ronda)
<li>  Shinobu Asagoe (2a ronda)
<li>  Daniela Hantuchova (3a ronda)
<li>  Mary Pierce (Final)
<li>  Francesca Schiavone (4a ronda)
<li>  Ai Sugiyama (1a ronda)
<li>  Magdalena Maleeva (2a ronda)
<li>  Dinara Safina (1a ronda)
<li>  Paola Suárez (1a ronda)
<li>  Amy Frazier (2a ronda)
<li>  Marion Bartoli (1a ronda)
<li>  Ana Ivanovic (Quarts de final)
<li>  Gisela Dulko (1a ronda)
<li>  Karolina Sprem (2a ronda)
<li>  Flavia Pennetta (3a ronda)

Enllaços externs 

 Web Oficial Roland Garros 

2005
Roland Garros